Massachusetts, een staat in het noordoosten van de Verenigde Staten
 Massachusetts (nummer), een nummer uit 1967 van de Australische popgroep Bee Gees
 Massachusetts (album), een elpee uit 1968 van de Australische popgroep Bee Gees

Zie ook 
 Massachusetts Bay